

Biografia 
L'amore per la musica della de Santis fu fortemente influenzato dalla presenza del padre serbo, che suonava regolarmente in occasione di eventi, matrimoni, cene ed eventi analoghi. Fu a partire da queste premesse che la piccola Ornella maturò un sincero e contagioso amore per il tema, iniziando a cantare già dall'età di sei anni e vincendo a dieci una gara vocale nella sua città natale. Stimolata da questi piccoli ma comunque validi successi, iniziò a prendere lezioni di piano e danza.

Dopo aver completato la scuola secondaria di Offenburg, ha frequentato i corsi di design della musica pop presso l'accademia di Mannheim per alcuni semestri, per poi debuttare professionalmente una volta terminati gli studi come cantante. Per una stazione radio ha registrato Jingles e si è esibita nell'Europa Park in musical e spettacoli. Su invito di un produttore, è andata in Brasile nel 2009, dove ha registrato il suo album di debutto con il titolo Ornella di Santis, Made in Brasil.

Discografia

Album

Singoli

Note